En français, le mot brèves est le pluriel de .

Culture et société 
 Brèves est une revue littéraire française.

Patronyme 

 les Breves, des colonisateurs d'une partie du Brésil, grands producteurs de café, et descendants de François Savary de Brèves ;
 François Savary de Brèves (1560-1628), un diplomate français sous Henri IV ;
  (1804-1889), un colonisateur du Brésil, de la famille ci-dessus.

Toponyme

Brésil 
 Breves, une municipalité de la microrégion de Furos de Breves, dans l'État du Pará ;

France 
 Brèves, une commune de la Nièvre, qui a donné son nom à François Savary de Brèves ;